|-
| 168301 - || 1315 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 168302 - || 1428 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 168303 - || 2223 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 168304 - || 3125 T-2 || 30 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 168305 - || 3205 T-2 || 30 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 168306 - || 4255 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 168307 - || 1206 T-3 || 17 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 168308 - || 1216 T-3 || 17 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 168309 - || 2167 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 168310 - || 2316 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 168311 - || 3312 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 168312 - || 3396 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 168313 - || 5009 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 168314 - ||  || 6 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 168315 - ||  || 13 septembrie 1982 ||  || 
|-
| 168316 - || 1982 WD || 25 noiembrie 1982 || Palomar || 
|-
| 168317 ||  || 2 septembrie 1988 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 168318 - || 1989 DA || 27 februarie 1989 || Palomar || 
|-
| 168319 ||  || 15 septembrie 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 168320 - ||  || 16 noiembrie 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 168321 Josephschmidt ||  || 12 septembrie 1991 ||  || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 168322 - ||  || 2 martie 1992 || La Silla || 
|-
| 168323 - ||  || 1 martie 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 168324 - ||  || 17 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 168325 - ||  || 21 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 168326 - ||  || 19 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 168327 - ||  || 19 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 168328 - ||  || 12 iulie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 168329 - ||  || 9 octombrie 1993 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168330 - ||  || 10 octombrie 1993 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168331 - ||  || 10 octombrie 1993 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168332 - ||  || 9 octombrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 168333 - ||  || 8 februarie 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 168334 ||  || 12 august 1994 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 168335 - ||  || 12 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 168336 - ||  || 12 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 168337 - ||  || 27 septembrie 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168338 - ||  || 29 octombrie 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168339 - ||  || 26 martie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168340 - ||  || 4 mai 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168341 - ||  || 23 iunie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168342 - ||  || 29 iunie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168343 - ||  || 22 iulie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168344 - ||  || 23 iulie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168345 - ||  || 20 septembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168346 - ||  || 29 septembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168347 - ||  || 17 octombrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168348 - ||  || 19 octombrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168349 - ||  || 20 octombrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168350 - ||  || 24 octombrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168351 - ||  || 20 octombrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168352 - ||  || 14 noiembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168353 - ||  || 14 noiembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168354 - ||  || 12 ianuarie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168355 - ||  || 13 ianuarie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168356 - ||  || 12 ianuarie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168357 - ||  || 15 februarie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168358 Casca ||  || 24 februarie 1996 ||  || D. D. Balam
|-
| 168359 - ||  || 29 februarie 1996 || Haleakala || 
|-
| 168360 - || 1996 PC || 6 august 1996 ||  || 
|-
| 168361 - ||  || 14 septembrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168362 - ||  || 11 septembrie 1996 || La Silla || 
|-
| 168363 - ||  || 4 octombrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168364 - ||  || 5 octombrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168365 - ||  || 6 octombrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168366 - ||  || 8 octombrie 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 168367 - ||  || 18 octombrie 1996 || Caussols || 
|-
| 168368 - ||  || 18 noiembrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168369 - ||  || 1 decembrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168370 - ||  || 4 decembrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168371 - ||  || 4 decembrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168372 - ||  || 12 decembrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168373 - ||  || 3 februarie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168374 - ||  || 4 februarie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168375 - ||  || 3 martie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168376 - ||  || 4 martie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168377 - ||  || 8 martie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168378 - ||  || 12 martie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168379 - ||  || 3 aprilie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 168380 - ||  || 30 aprilie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168381 ||  || 10 iunie 1997 ||  || 
|-
| 168382 - ||  || 26 iunie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168383 - ||  || 29 iunie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168384 - ||  || 6 iulie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168385 - ||  || 5 septembrie 1997 || Caussols || 
|-
| 168386 - ||  || 29 septembrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168387 - ||  || 30 septembrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168388 - ||  || 1 octombrie 1997 || Caussols || 
|-
| 168389 - ||  || 2 octombrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168390 - ||  || 23 noiembrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168391 - ||  || 29 noiembrie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 168392 - ||  || 31 decembrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168393 - ||  || 6 ianuarie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168394 ||  || 19 ianuarie 1998 ||  || , T. Urata
|-
| 168395 - ||  || 23 ianuarie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168396 - ||  || 26 ianuarie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168397 - ||  || 29 ianuarie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168398 - || 1998 DG || 17 februarie 1998 ||  || , 
|-
| 168399 - ||  || 24 februarie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168400 - ||  || 1 martie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-